Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS West Virginia:

  – incrociatore corazzato della classe Pennsylvania, varato nel 1903 e radiato nel 1922
  – nave da battaglia della classe Colorado, varata nel 1921 e radiata nel 1947
  – sottomarino lanciamissili balistici della classe Ohio, varato nel 1989 e ancora in servizio attivo